Systematyka żółwi – klasyfikacja biologiczna rzędu żółwi (Testudinata).

Żółwie (w tej systematyce nazwa ta odnosi się do kladu Testudinata sensu Joyce et al. 2004, a nie do grupy Testudines, rozumianej tu jako grupa koronna kladu Testudinata) są taksonem monofiletycznym, a obecność pancerza jest definiującą go synapomorfią.

Historia 
Pierwsza w historii klasyfikacja zwierząt została napisana ok. 350 r. p.n.e. przez Arystotelesa i już tam zostały opisane żółwie, jako zwierzęta, które wysiadują jaja i żywią się rosą. Z kolei Cyceron w I w. p.n.e. opisuje je tymi słowami: „czworonogi, wolno kroczące, żyjące na swobodzie, niepokaźne, szorstkie w dotyku, z małą głową, łabędzią szyją, ponurym wzrokiem”.

Poniższa tabela zawiera autorów klasyfikacji współcześnie żyjących żółwi, oraz liczbę wymienionych gatunków.

Wobec upowszechnienia w ostatnich latach badań genetycznych, należy liczyć się z dalszymi zmianami w systematyce żółwi, ponieważ typy morfologiczne nie zawsze idą w parze z wynikami badań DNA określającymi filogenezę, czyli wzajemną bliskość poszczególnych gatunków.

Filogeneza 
Żółwie ze swoim pancerzem, są zwierzętami bardzo tajemniczymi, ponieważ nie przypominają żadnego innego stworzenia i wciąż nieznane jest ich dokładne pochodzenie. Pozycja filogenetyczna żółwi nie jest ustalona i pozostaje przedmiotem wielu sporów. W linneuszowskiej klasyfikacji żółwie należą do gromady gadów, niestety wraz z rozwojem nauki klasyfikacja ta powoli staje się nieaktualna. Zgodnie z teorią ewolucji wszystkie współcześnie żyjące organizmy mają wspólnego przodka, w związku z tym sztywna klasyfikacja Linneusza stwarza wiele niejasności, przedefiniowano więc tradycyjny podział. W chwili obecnej żółwie zaliczane są do gromady zauropsydów i podgromady anapsydów lub podgromady diapsydów z kladu Sauria, które wtórnie utraciły otwory skroniowe. Przyjmując, że żółwie są anapsydami uznaje się je wtedy za potomków Procolophonoidea lub parejazaurów albo za takson siostrzany do eunotozaura. W przypadku kiedy uznamy żółwie za diapsydy, mogą być one lepidozauromorfami blisko spokrewnionymi z zauropterygami lub lepidozaurami (jak sugerują analizy kladystyczne wykorzystujące cechy morfologiczne), lub też przedstawicielami archozauromorfów (jak sugerują badania genetyczne).

W przypadku żółwi, nie tylko kwestią sporną jest pozycja filogenetyczna rzędu, ale również klasyfikacja poszczególnych gatunków. Przedstawiony poniżej kladogram uwzględnia ważniejsze wymarłe taksony, oraz w prosty sposób obrazuje rozwój poszczególnych obecnie żyjących rodzin. Celowo nie zostały umieszczone nazwy gatunków.

Kladogram za: Eugene S. Gaffney

Alternatywny kladogram, za Joyce (2007). Definicje filogenetyczne kladów, których nazwy pojawiają się na poniższym kladogramie za: Joyce, Parham i Gauthier (2004) oraz Joyce (2007). Kladogramy różnią się m.in. pozycją filogenetyczną rodzajów Proterochersis i Kayentachelys oraz rodzin: Meiolaniidae (reprezentowanej na kladogramie Joyce’a przez gatunek Meiolania platyceps), Protostegidae (na kladogramie Joyce’a reprezentowanej przez gatunek Santanachelys gaffneyi) i Chelydridae.

Analizy kladystyczne przeprowadzone przez Sterli (2010) sugerują, że bazalnymi przedstawicielami Testudinata nie należącymi do Testudines (poza taksonami, które miały taką pozycję filogenetyczną według analizy Joyce’a, 2007) były również rodziny: Protostegidae (reprezentowana w analizie przez Santanachelys gaffneyi), Plesiochelyidae, Pleurosternidae i Baenidae. Analiza Sterli wykorzystująca jedynie cechy morfologiczne potwierdziła, że Cryptodira i Pleurodira są taksonami monofiletycznymi; natomiast z analizy wykorzystującej zarówno cechy morfologiczne, jak i molekularne wynika, że Cryptodira są parafiletyczne, a klady: Trionychia, Kinosternoidea, Chelydridae, Testudinoidea i Chelonioidea są sukcesywnie bardziej odległymi grupami zewnętrznymi w stosunku do Pleurodira.

Uproszczone drzewo filogenetyczne współczesnych żółwi uzyskane w oparciu o badania molekularne według Crawforda i współpracowników (2015):

Klasyfikacja klasyczna 
 (bez rangi): Testudinata
 Rodzina:
 Rodzaj: †Chelycarapookus
 Rodzaj: †Chinlechelys
 Rodzaj: †Chitracephalus
 Rodzaj: †Eileanchelys
 Rodzaj: †Neusticemys
 Rodzina: Australochelidae
 Rodzaj: †Australochelys
 †Australochelys africanus
 Rodzaj: †Murrhardtia
 Rodzaj: †Palaeochersis
 Rodzina: †Meiolaniidae
 Rodzaj: †Crossochelys
 †Crossochelys corniger
 Rodzaj: †Niolamia
 †Niolamia argentina
 Rodzaj: †Ninjemys
 †Ninjemys oweni (= †Meiolania oweni)
 Rodzaj: †Meiolania
 †Meiolania brevicollis
 †Meiolania damelipi
 †Meiolania mackeyi
 †Meiolania platyceps
 Rodzaj: †Osteopygis
 Podrząd: †Proganochelydia
 Rodzina: †Odontochelyidae
 Rodzaj: †Odontochelys
 †Odontochelys semitestacea
 Rodzina: †Proganochelyidae
 Rodzaj: †Proganochelys
 †Proganochelys quenstedti
 Rząd: Testudines (Chelonia)
 Podrząd: Cryptodira
 Rodzaj: †Scutemys
 Rodzaj: †Kayentachelys
 Rodzaj: †Indochelys
 Nadrodzina:
 Rodzina: †Kallokibotiidae
 Rodzina: †Mongolochelyidae
 Rodzina: †Pleurosternidae
 Rodzina: †Solemydidae
 Nadrodzina: †Baenoidea
 Rodzina: †Glyptopsidae
 Rodzaj: †Mesochelys
 Rodzina: †Baenidae
 Rodzina: †Macrobaenidae
 Rodzina: †Neurankylidae
 Nadrodzina:
 Rodzina: †Angolachelonia
 Rodzaj: †Angolachelys
 †Angolachelys mbaxi
 Rodzaj: †Sandownia
 †Sandownia harrisi
 Rodzaj: †Solnhofia
 †Solnhofia parsonsi
 Rodzina: †Eurysternidae
 Rodzina: †Plesiochelyidae
 Rodzina: †Xinjiangchelyidae
 Rodzina: †Macrobaenidae
 Rodzina: †Sinemydidae
 Rodzaj: †Judithemys
 Rodzaj: †Hangaiemys
 Rodzina: Chelydridae
 Rodzaj: Chelydra
 Chelydra acutirostris
 Chelydra serpentina
 Chelydra rossignoni
 Rodzaj: †Emarginachelys
 †Emarginachelys cretacea
 Rodzaj: Macroclemys
 Macrochelys temmincki
 Nadrodzina: Chelonioidea
 Rodzina: †Protostegidae
 Rodzaj: †Archelon
 †Archelon ischyros
 Rodzaj: †Atlantochelys
 Rodzaj: †Bouliachelys
 †Bouliachelys suteri
 Rodzaj: †Calcarichelys
 Rodzaj: †Chelosphargis
 Rodzaj: †Desmatochelys
 Rodzaj: †Notochelone
 Rodzaj: †Protostega
 †Protostega gigas
 Rodzaj: †Rhinocehlys
 Rodzina: †Thalassemysdidae
 Rodzina: †Toxochelyidae
 Rodzina: Cheloniidae
 Rodzaj: Caretta
 Caretta caretta
 Rodzaj: Chelonia
 Chelonia mydas
 Rodzaj: Eretmochelys
 Eretmochelys imbricata
 Rodzaj: Lepidochelys
 Lepidochelys kempii
 Lepidochelys olivacea
 Rodzaj: Natator
 Natator depressus
 Rodzina: Dermochelyidae
 Rodzaj: †Planetochelys
 Rodzaj: Dermochelys
 Dermochelys coriacea
 Rodzaj: †Corsochelys
 Nadrodzina: Kinosternoidea
 Rodzina: Dermatemydidae
 Podrodzina: †Adocinae
 Podrodzina: Dermatemydinae
 Rodzaj: Dermatemys
 Dermatemys mawii
 Rodzina: Kinosternidae
 Podrodzina: Kinosterninae
 Rodzaj: Kinosternon
 Kinosternon abaxillare
 Kinosternon acutum
 Kinosternon alamosae
 Kinosternon angustipons
 Kinosternon baurii
 Kinosternon chimalhuaca
 Kinosternon creaseri
 Kinosternon cruentatum
 Kinosternon dunni
 Kinosternon durangoense
 Kinosternon flavescens
 Kinosternon herrerai
 Kinosternon hirtipes
 Kinosternon integrum
 Kinosternon leucostomum
 Kinosternon oaxacae
 Kinosternon scorpioides
 Kinosternon sonoriense
 Kinosternon subrubrum
 Rodzaj: Sternotherus
 Sternotherus carinatus
 Sternotherus depressus
 Sternotherus minor
 Sternotherus odoratus
 Podrodzina: Staurotypinae
 Rodzaj: Claudius
 Claudius angustatus
 Rodzaj: Staurotypus
 Staurotypus salvinii
 Staurotypus triporcatus
 Nadrodzina: Testudinoidea
 Rodzina: †Haichemydidae
 Rodzina: †Lindholmemydidae
 Rodzina: †Sinochelyidae
 Rodzina: Emydidae (Geoemydidae)
 Podrodzina: Deirochelyinae
 Rodzaj: Chrysemys
 Chrysemys picta
 Rodzaj: Deirochelys
 Deirochelys reticularia
 Rodzaj: Graptemys
 Graptemys barbouri
 Graptemys caglei
 Graptemys ernesti
 Graptemys flavimaculata
 Graptemys geographica
 Graptemys gibbonsi
 Graptemys nigrinoda
 Graptemys oculifera
 Graptemys ouachitensis
 Graptemys pearlensis
 Graptemys pseudogeographica
 Graptemys pulchra
 Graptemys versa
 Rodzaj: Malaclemys
 Malaclemys terrapin
 Rodzaj: Pseudemys
 Pseudemys alabamensis
 Pseudemys concinna
 Pseudemys gorzugi
 Pseudemys nelsoni
 Pseudemys peninsularis
 Pseudemys rubriventris
 Pseudemys texana
 Rodzaj: Trachemys
 Trachemys adiutrix
 Trachemys callirostris
 Trachemys callirostris chichiriviche
 Trachemys decorata
 Trachemys decussata
 Trachemys dorbigni
 Trachemys gaigeae
 Trachemys gaigeae hartwegi
 Trachemys nebulosa
 Trachemys nebulosa hiltoni
 Trachemys ornata
 Trachemys scripta
 Trachemys scripta elegans
 Trachemys scripta scripta
 Trachemys scripta troosti
 Trachemys stejnegeri
 Trachemys taylori
 Trachemys terrapen
 Trachemys venusta
 Trachemys venusta cataspila
 Trachemys venusta grayi
 Trachemys yaquia
 Podrodzina: Emydinae
 Rodzaj: Actinemys
 Actinemys marmorata (= Emys marmorata)
 Rodzaj: Clemmys
 Clemmys guttata
 Rodzaj: Emydoidea
 Emydoidea blandingii (= Emys blandingii)
 Rodzaj: Emys
 Emys orbicularis
 Emys trinacris
 Rodzaj: Glyptemys
 Glyptemys insculpta
 Glyptemys muhlenbergii
 Rodzaj: Terrapene
 Terrapene carolina
 Terrapene coahuila
 Terrapene nelsoni
 Terrapene ornata
 Rodzina: Platysternidae
 Rodzaj: Platysteron
 Platysternon megacephalum
 Rodzina: Geoemydidae
 Rodzaj: Batagur
 Batagur affinis
 Batagur baska
 Batagur borneoensis
 Batagur dhongoka
 Batagur kachuga
 Batagur trivittata
 Rodzaj: Cuora
 Cuora amboinensis
 Cuora aurocapitata
 Cuora bourreti
 Cuora evelynae
 Cuora flavomarginata
 Cuora galbinifrons
 Cuora mccordi
 Cuora mouhotii
 Cuora pani
 Cuora picturata
 Cuora serrata
 Cuora trifasciata
 Cuora yunnanensis
 Cuora zhoui
 Rodzaj: Cyclemys
 Cyclemys atripons
 Cyclemys dentata
 Cyclemys enigmatica
 Cyclemys fusca
 Cyclemys gemeli
 Cyclemys oldhamii
 Cyclemys pulchristriata
 Rodzaj: Geoclemys
 Geoclemys hamiltonii
 Rodzaj: Geoemyda
 Geoemyda japonica
 Geoemyda spengleri
 Rodzaj: Hardella
 Hardella thurjii
 Rodzaj: Heosemys
 Heosemys annandalii
 Heosemys depressa
 Heosemys grandis
 Heosemys spinosa
 Rodzaj: Leucocephalon
 Leucocephalon yuwonoi
 Rodzaj: Malayemys
 Malayemys macrocephala
 Malayemys subtrijuga
 Rodzaj: Mauremys
 Mauremys annamensis
 Mauremys caspica
 Mauremys iversoni
 Mauremys japonica
 Mauremys leprosa
 Mauremys mutica
 Mauremys nigricans
 Mauremys pritchardi
 Mauremys reevesii
 Mauremys rivulata
 Mauremys sinensis
 Rodzaj: Melanochelys
 Melanochelys tricarinata
 Melanochelys trijuga
 Rodzaj: Morenia
 Morenia ocellata
 Morenia petersi
 Rodzaj: Notochelys
 Notochelys platynota
 Rodzaj: Ocadia
 Ocadia glyphistoma
 Ocadia philippeni
 Rodzaj: Orlitia
 Orlitia borneensis
 Rodzaj: Pangshura
 Pangshura smithii
 Pangshura sylhetensis
 Pangshura tecta
 Pangshura tentoria
 Rodzaj: Rhinoclemmys
 Rhinoclemmys annulata
 Rhinoclemmys areolata
 Rhinoclemmys diademata
 Rhinoclemmys funerea
 Rhinoclemmys melanosterna
 Rhinoclemmys nasuta
 Rhinoclemmys pulcherrima
 Rhinoclemmys punctularia
 Rhinoclemmys rubida
 Rodzaj: Sacalia
 Sacalia bealei
 Sacalia pseudocellata
 Sacalia quadriocellata
 Rodzaj: Siebenrockiella
 Siebenrockiella crassicollis
 Siebenrockiella leytensis
 Rodzaj: Vijayachelys
 Vijayachelys silvatica
 Rodzina: Testudinidae
 Rodzaj: Aldabrachelys
 Aldabrachelys gigantea (= Dipsochelys dussumieri)
 Rodzaj: Astrochelys
 Astrochelys radiata
 Astrochelys yniphora
 Rodzaj: Chelonoidis
 Chelonoidis carbonaria
 Chelonoidis chilensis żółw chilijski
 Chelonoidis denticulata
 Chelonoidis petersi
 Chelonoidis nigra
 Rodzaj: Chersina
 Chersina angulata
 Rodzaj: †Cylindraspis
 †Cylindraspis borbonica
 †Cylindraspis inepta
 †Cylindraspis peltastes
 †Cylindraspis triserrata
 †Cylindraspis vosmaeri
 Rodzaj: Geochelone
 †Geochelone(?) atlas
 Geochelone elegans
 Geochelone platynota
 Geochelone sulcata (= Centrochelys sulcata)
 Rodzaj: Gopherus
 Gopherus agassizii
 Gopherus berlandieri
 Gopherus flavomarginatus
 Gopherus polyphemus
 Rodzaj: Homopus
 Homopus areolatus
 Homopus boulengeri
 Homopus femoralis
 Homopus signatus
 Homopus solus
 Rodzaj: Indotestudo
 Indotestudo elongata
 Indotestudo forstenii
 Indotestudo travancorica
 Rodzaj: Kinixys
 Kinixys belliana
 Kinixys erosa
 Kinixys homeana
 Kinixys lobatsiana
 Kinixys natalensis
 Kinixys spekii
 Rodzaj: Malacochersus
 Malacochersus tornieri
 Rodzaj: Manouria
 Manouria emys
 Manouria impressa
 Rodzaj: Psammobates
 Psammobates geometricus
 Psammobates oculiferus
 Psammobates pardalis (= Stigmochelys pardalis)
 Psammobates tentorius
 Rodzaj: Pyxis
 Pyxis arachnoides
 Pyxis planicauda
 Rodzaj: †Stylemys
 Rodzaj: Testudo
 Testudo graeca
 Testudo hermanni (= Chersine hermanni)
 Testudo horsfieldii (= Chersine horsfieldii, Agrionemys horsfieldii)
 Testudo kleinmanni
 Testudo marginata
 ? Testudo weissingeri
 Podrodzina: †Xerobatinae
 Rodzaj: †Hesperotestudo
 Hesperotestudo bermudae
 Nadrodzina: Trionychia
 Rodzina: †Adocidae
 Rodzaj: †Adocus
 Rodzaj: †Alamosemys
 Rodzina: Carettochelyidae
 Podrodzina: †Anosteirinae
 Podrodzina: Carettochelyinae
 Rodzaj: Carettochelys
 Carettochelys insculpta
 Rodzina: Trionychidae
 Podrodzina: Cyclonorbinae
 Rodzaj: Cyclanorbis
 Cyclanorbis elegans
 Cyclanorbis senegalensis
 Rodzaj: Cycloderma
 Cycloderma aubryi
 Cycloderma frenatum
 Rodzaj: Lissemys
 Lissemys punctata
 Lissemys scutata
 Podrodzina: Trionychinae
 Rodzaj: Amyda
 Amyda cartilaginea
 Rodzaj: Apalone
 Apalone ferox
 Apalone mutica
 Apalone spinifera
 Rodzaj: Chitra
 Chitra chitra
 Chitra indica
 Chitra vandijki
 Rodzaj: Dogania
 Dogania subplana
 Rodzaj: Nilssonia
 Nilssonia formosa
 Nilssonia gangetica (= Aspideretes gangetica)
 Nilssonia hurum (= Aspideretes hurum)
 Nilssonia leithii (= Aspideretes leithii)
 Nilssonia nigricans (= Aspideretes nigricans)
 Rodzaj: Palea
 Palea steindachneri
 Rodzaj: Pelochelys
 Pelochelys bibroni
 Pelochelys cantorii
 Pelochelys signifera
 Rodzaj: Pelodiscus
 Pelodiscus axenaria
 Pelodiscus maackii
 Pelodiscus parviformis
 Pelodiscus sinensis
 Rodzaj: †Palaeotrionyx
 Rodzaj: Rafetus
 Rafetus euphraticus
 Rafetus swinhoei
 Rodzaj: Trionyx
 Trionyx triunguis
 Podrząd: Pleurodira
 Rodzina: †Araripemydidae
 Rodzina: †Bothremydidae
 Rodzina: Chelidae
 Rodzaj: Acanthochelys
 Acanthochelys macrocephala
 Acanthochelys pallidipectoris
 Acanthochelys radiolata
 Acanthochelys spixii
 Rodzaj: Chelodina
 Chelodina burrungandjii (= Macrochelodina burrungandjii)
 Chelodina canni
 Chelodina expansa (= Macrochelodina expansa)
 Chelodina gunaleni
 Chelodina kuchlingi (= Macrochelodina kuchlingi)
 Chelodina longicollis
 Chelodina mccordi
 Chelodina novaeguineae
 Chelodina oblonga (= Macrodiremys oblonga, Chelodina colliei)
 Chelodina parkeri (= Macrochelodina parkeri)
 Chelodina pritchardi
 Chelodina reimanni
 Chelodina rugosa (= Macrochelodina rugosa)
 Chelodina steindachneri
 Chelodina timorensis
 Chelodina walloyarrina (= Macrochelodina walloyarrina)
 Rodzaj: Chelus
 Chelus fimbriatus
 Rodzaj: Elseya
 Elseya albagula
 Elseya branderhorsti
 Elseya dentata elseya zębata
 Elseya irwini
 Elseya jukesi
 Elseya lavarackorum
 Elseya novaeguineae
 Elseya schultzei
 Elseya strilingi
 Rodzaj: Elusor
 Elusor macrurus
 Rodzaj: Emydura
 Emydura australis
 Emydura macquarrii
 Emydura subglobosa
 Emydura tanybaraga
 Emydura victoriae
 Rodzaj: Hydromedusa
 Hydromedusa maximiliani
 Hydromedusa tectifera
 Rodzaj: Mesoclemmys
 Mesoclemmys dahli
 Mesoclemmys gibba
 Mesoclemmys heliostemma
 Mesoclemmys hogei
 Mesoclemmys nasuta
 Mesoclemmys perplexa
 Mesoclemmys raniceps
 Mesoclemmys tuberculata
 Mesoclemmys vanderhaegei
 Mesoclemmys zuliae
 Rodzaj: Phrynops
 Phrynops geoffroanus
 Phrynops hilarii
 Phrynops tuberosa
 Phrynops williamsi
 Rodzaj: Platemys
 Platemys platycephala
 Rodzaj: Pseudemydura
 Pseudemydura umbrina
 Rodzaj: Rheodytes
 Rheodytes leukops
 Rodzaj: Rhinemys
 Rhinemys rufipes
 Rodzaj: Wollumbinia
 Wollumbinia bellii (= Myuchelys bellii)
 Wollumbinia dorsii (= Myuchelys dorsii)
 Wollumbinia gerorgesi (= Myuchelys gerorgesi)
 Wollumbinia latisternum (= Myuchelys latisternum)
 Wollumbinia purvisi (= Myuchelys purvisi)
 Rodzina: Pelomedusidae
 Rodzaj: Pelomedusa
 Pelomedusa subrufa
 Rodzaj: Pelusios
 Pelusios adansonii
 Pelusios bechuanicus
 Pelusios broadleyi
 Pelusios carinatus
 Pelusios castaneus (= †Pelusios seychellensis)
 Pelusios castanoides
 Pelusios chapini
 Pelusios cupulatta
 Pelusios gabonensis
 Pelusios marani
 Pelusios nanus
 Pelusios niger
 Pelusios rhodesianus
 Pelusios sinuatus
 Pelusios subniger
 Pelusios upembae
 Pelusios williamsi
 Rodzina: †Platychelyidae
 Rodzina: Podocnemididae
 Podrodzina: †Bauruemydinae
 Rodzaj: †Bauruemys
 †Bauruemys elegans
 Podrodzina: Podocnemidinae
 Infrarodzina: †Peiropemydodda
 Rodzaj: †Peiropemys
 †Peiropemys mezzalirai
 Rodzaj: †Lapparentemys
 †Lapparentemys vilavilensis
 Rodzaj: †Pricemys
 †Pricemys caiera
 Infrarodzina: Podocnemidodda
 Nadplemię Podocnemidand
 Rodzaj: Podocnemis
 Podocnemis erythrocephala
 Podocnemis expansa
 Podocnemis lewyana
 Podocnemis sextuberculata
 Podocnemis unifilis
 Podocnemis vogli
 †Podocnemis bassleri
 Nadplemię Erymnochelydand
 Rodzaj: †Caninemys
 †Caninemys tridentata
 Rodzaj: †Dacquemys
 †Dacquemys paleomorpha
 Rodzaj: †Albertwoodemys
 †Albertwoodemys testudinum
 Rodzaj: †Turkanemys
 †Turkanemys pattersoni
 Rodzaj: Erymnochelys
 Erymnochelys madagascariensis
 Rodzaj: Peltocephalus
 Peltocephalus dumerilianus
 Rodzaj: †Neochelys
 †Neochelys arenarum
 †Neochelys fajumensis
 Rodzaj: †Papoulemys
 †Papoulemys laurenti
 Plemię †Stereogenyini
 Podplemię †Mogharemydina
 Rodzaj: †Mogharemys
 †Mogharemys blanckenhorni
 Podplemię †Stereogenyina
 Infraplemię †Bairdemydita
 Rodzaj: †Cordichelys
 †Cordichelys antiqua
 Rodzaj: †Latenemys
 †Latenemys plowdeni
 Rodzaj: †Bairdemys
 †Bairdemys hartsteini
 †Bairdemys venezuelensis
 †Bairdemys winklerae
 †Bairdemys sanchezi
 Infraplemię †Stereogenyita
 Rodzaj: †Brontochelys
 †Brontochelys gaffneyi
 Rodzaj: †Lemurchelys
 †Lemurchelys diasphax
 Rodzaj: †Shweboemys
 †Shweboemys pilgrimi
 Rodzaj: †Stereogenys
 †Stereogenys cromeri
 Podocnemididae incertae sedis:
 Rodzaj: †Cambaremys
 †Cambaremys langertoni
 Rodzaj: †Cerrejonemys
 †Cerrejonemys wayuunaiki
 Rodzaj: †Kenyemys
 †Kenyemys williamsi
 Rodzaj: †Roxochelys
 †Roxochelys wanderleyi
 Rodzaj: †Stupendemys
 †Stupendemys souzai
 †Stupendemys geographicus
 Rodzina: †Proterochersidae
 Rodzaj: †Proterochersis
 †Proterochersis robusta

Przypisy

Bibliografia